Desa Tejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,57, long 112,31), Jawa Timur, 
 Desa Tejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 112,00), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar